East Air () — авиаперевозчик Таджикистана, штаб-квартира в Душанбе.

История 
Авиакомпания «Ист Эйр» была создана в сентябре 2007 года.

В 2013 году East Air выступила спонсором футбольных сборных Таджикистана и Индии. Их встреча проходила в Худжанде. East Air осуществила перевозку футболистов Таджикистана из Душанбе в Худжанд и обратно.

К августу 2013 года авиакомпания перевезла 100 000 пассажиров.

В ноябре 2013 года East Air запустила на своём сайте систему онлайн бронирования авиабилетов.

В декабре 2013 года компания объявляет о начале своего сотрудничества с Travelport - ведущей компанией по оказанию услуг в области продаж и электронной торговли в сфере общемировой индустрии туризма. Таким образом, East Air предоставила свой контент туристическим агентам за пределами региона своего местонахождения. Доступ к данному контенту смогут получить все подключённые к сети Travelport агенты в любой точке мира.

В конце 2013 года авиакомпания East Air присоединилась к Многостороннему соглашению о формировании трансферных связей и применении сквозных тарифов для перевозок через аэропорт Кольцово (Екатеринбург) и к аналогичным соглашениям через аэропорты Толмачёво (Новосибирск) и Домодедово (Москва). Таким образом, пассажиры авиакомпании получили возможность летать транзитом из Таджикистана в различные города Российской Федерации и дальнего зарубежья через Екатеринбург, Новосибирск и Москву. 

В феврале 2014 года авиакомпания East Air осуществила перевозку детей, нуждающихся в сложных операциях, из Таджикистана в Германию и обратно. Рейсы дважды в год выполняются по заказу Международной Деревни Мира. 

В марте 2014 года состоялся выпуск первого номера единственного на данный момент действующего среди авиакомпаний Таджикистана бортового журнала.

Весной 2014 года авиакомпания поменяла строгий чёрно-серый цвет униформы бортпроводников на бирюзовый. Оригинальный цвет призван не только дополнить яркий образ Ист Эйр, но и создать доброжелательную  атмосферу в салоне самолёта.

9 апреля авиакомпания Ист Эйр открыла новый рейс по направлению Курган-Тюбе — Челябинск — Курган-Тюбе. Полёты осуществляются еженедельно по средам. Также авиакомпания возобновила с 6 апреля полёты из Курган-Тюбе в Оренбург.

В апреле 2014 года Ист Эйр  была добавлена к списку разрешённых перевозчиков для продажи электронного билета НСАВ-ТКП (Наблюдательный Совет авиапредприятий по взаиморасчётам - Транспортная Клиринговая Компания) в GDS (Глобальная дистрибьюторская система) Galileo.

В конце апреля авиакомпания Ист Эйр в преддверии открытия рейса Худжанд — Шарджа объявила о вступлении в систему взаиморасчётов IATA BSP (Billing & Settlement Plan) в Объединённых Арабских Эмиратах. Это первое вступление авиакомпании в систему BSP.

Летом 2014 года авиакомпания East Air приобрела в лизинг самолёт Airbus A320. Авиакомпания заключила с одним из турецких партнёров длительный договор на приобретение лайнера на условиях сухого лизинга. Самолёт значился в американской регистрации, с которой он был снят и переведён на таджикскую. Ему был присвоен номер EY-624.

Направления рейсов 
Авиакомпания осуществляет перевозки из Куляба и Курган-Тюбе в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Оренбург, Челябинск, Казань.

Флот

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт
Фото самолётов

Авиакомпании Таджикистана